В парному розряді жіночого тенісного турніру Madrid Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Вірхінія Руано і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс 7–5, 2–6, 7–6(4).

Сіяні пари 

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (фінал)
 Вірхінія Руано /  Паола Суарес (чемпіонки)

 Ніколь Арендт /  Магі Серна (півфінал)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Madrid Open (теніс)